Betegnelsen translation bruges i flere forskellige sammenhænge:

 Translation (biologi) – når RNA aflæses, og proteiner derudfra syntetiseres.
 Translation (fysik) (anglicisme; den samme anvendelse som den matematiske)
 Translation (matematik) (anglicisme; det samme som parallelforskydning)
 Translation (relikvie) – overførsel af et relikvie fra ét sted til et andet
 Oversættelse – translation er engelsk for oversættelse fra et sprog til et andet.